Miejscowości w USA:
 Emery – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hanson
 Emery – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Emery
 Emery – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
Gminy w USA:
 Emery (ang. Emery Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McCook
 Emery (ang. Emery Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Emery (ang. Emery County) – w stanie Utah